100-те книги на 20 век е класация на най-добрите книги на 20 век.

Съставена е чрез анкета, проведена през пролетта на 1999 г. от френската верига книжарници „Фнак“ и парижкия вестник „Монд“.

На базата на предварителен списък от 200 заглавия, съставен от организаторите на анкетата, 17 хиляди французи отговарят на въпроса „Кои книги са останали в паметта ви?“ („Quels livres sont restés dans votre mémoire ?“).

В списъка са смесени романи с поезия и театрални пиеси, както и комикси. Чуждестранните и френските автори присъстват по равно, като разпределението им в позициите на списъка е равномерно. Първите петдесет заглавия са анализирани в есето на Фредерик Бегбеде „Последна инвентаризация преди ликвидацията“, в което той акцентира на етноцентричния характер на списъка.

100-те книги на 20 век

Бележки

Вижте също 
 Нобелова награда за литература
 Ленинска награда за мир – Арагон, Брехт
 Награда „Гонкур“ – Пруст, Малро, дьо Бовоар, Турние, Грак, Дюрас
 Награда „Сервантес“ – Борхес
 Награда „Хюго“ – Бредбъри
 Световна награда за фентъзи – Бредбъри, Борхес

Култура на Франция